Ceylon kan verwijzen naar:

 Ceylon (VOC-gebied) (1656 – 1796)
 Brits-Ceylon (1815 - 1948)
 Dominion Ceylon (1948 - 1972)
 Sri Lanka vóór 1972

En naar:
 Ceylon (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Ceylonthee, een soort thee
 Ceylon-olifant, een ondersoort van de Aziatische olifant
 Ceylon (programmeertaal), een programmeertaal